Hamden es el nombre de varias localidades en los Estados Unidos:

 Hamden (Connecticut)
 Hamden (Minnesota)
 Hamden (Nueva York)
 Hamden (Ohio)